Кана́дские Скали́стые го́ры (, ) — горный массив на западе Канады, являющийся частью Тихоокеанских Кордильер. Наивысшая точка — гора Робсон (3954 м), самая низкая — река Лиард (305 м).

Характеристика 
Канадские Скалистые горы вытянуты с севера на юг на 603 км в пределах Канады, занимают площадь 93 409 км². Они состоят из слоистых осадочных пород, таких, как известняки и сланцы. Канадские Скалистые горы геологически моложе американских Скалистых гор. Пять национальных парков расположены в канадских Скалистых горах: Банф, Йохо, Уотертон-Лейкс, Джаспер и Кутеней. Растительность — преимущественно леса, горно-таёжные на севере и сосновые на юге.

Основные вершины

Галерея

См. также 
 Список гор Альберты

Примечания

Ссылки 
 
 Peaklist.org
 Britannica.com
 Roger W. Patillo: The Canadian Rockies: Pioneers, Legends and True Tales. Trafford Publishing 2005, 9781412056274 (restricted online version (Google Books))
 Brenda Koller: The Canadian Rockies Adventure Guide. Hunter Publishing Inc. 2006, ISBN 978-1-58843-573-6 (restricted online version (Google Books))